William Cunningham je lahko:
 William Henry Cunningham, general
 William Cunningham (ekonomist)